Hubert i Hipolit (cz. Krysáci, 2008) – czeski serial animowany w reżyserii Cyrila Podolskiego i Milana Šebesty.

W Polsce premiera serialu odbyła się 4 lipca 2012 roku na antenie TVP1.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach szczurków, Huberta i Hipolita, którzy żyją na wysypisku śmieci i opiekują się porcelanowym krasnalem Ludwikiem.

Dane techniczne 
 data produkcji: 2008
 producent: Česká televize
 reżyseria: Cyril Podolský i Milan Šebesta

Wersja polska 
Dystrybucja i wersja polska: Studio Publishing
Dialogi na podstawie tłumaczenia: Gorazda Wojciechowskiego – Jerzy Jacek Tomczak
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Wystąpili:
 Stefan Knothe
 Modest Ruciński
 Cezary Kwieciński

Lektor tyłówki: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy 

Czeskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009